

Localidades

Pacé (Ille-et-Vilaine)
Pacé (Orne)

Desambiguações de topônimos